India se poate referi la:

 Denumiri geografice:
 India - țară din sudul Asiei
 India - sat din cadrul comunei Butor din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova